Gizerac est un toponyme pouvant désigner :

Ruisseau de Gizerac 

Le ruisseau de Gizerac prend sa source aux coordonnées . Il s’écoule sur une longueur de 4,8 km pour se jeter dans le ruisseau de Saint-Privat. Il traverse ainsi la zone hydrographique de la Truyère, sur les communes de Saint-Léger-du-Malzieu et de Saint-Privat-du-Fau. Ce cours d'eau a pour bassin la Garonne, l’Adour, la Dordogne, la Charente et les fleuves côtiers aquitains et charentais.

Gizérac 

Gizérac, hameau situé sur la commune de Saint-Léger-du-Malzieu, en Lozère (département). Il est traversé par le ruisseau toponyme.

Démographie et toponymie 
En 1852, on y comptait une population de 145 habitants. Son nom vient du latin Gestiariacum ou Gisariacum.

Géographie 
Le village est assis sur un plateau élevé à 1200m d’altitude, après les vallées qui se terminent à l’ouest de la Margeride. On y trouve d’autres villages comme celui de Les Ducs.

Notes

Références

Voir aussi 
 Liste des cours d'eau de France par longueur
 la liste des cours d'eau de la Lozère
 Communauté de communes des Terres d'Apcher

Bibliographie 
 Bernard Astruc, Un siècle d’histoire de Gizérac, chez l’auteur,

Liens externes 
 
 

Cours d'eau en Lozère
Système hydrologique de la Truyère
Hameau ou lieu-dit en Lozère